Stangeland (Noorwegen), een plaats in de Noorse provincie Rogaland
Stångeland, een plaats in het Zweedse landschap Småland